Wayne é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, nomeados na sua maioria em homenagem ao general e estadista Anthony Wayne:
Condado de Wayne (Carolina do Norte)
Condado de Wayne (Geórgia)
Condado de Wayne (Illinois)
Condado de Wayne (Indiana)
Condado de Wayne (Iowa)
Condado de Wayne (Kentucky)
Condado de Wayne (Michigan)
Condado de Wayne (Mississippi)
Condado de Wayne (Missouri)
Condado de Wayne (Nebraska)
Condado de Wayne (Nova Iorque)
Condado de Wayne (Ohio)
Condado de Wayne (Pensilvânia)
Condado de Wayne (Tennessee)
Condado de Wayne (Utah)
Condado de Wayne (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos